LDN (canção)
Liga da Defesa Nacional

Desambiguações de siglas